Уосатч () — топоним штата Юта (США):

 Уосатч — округ.
 Уосатч — горный хребет.
  — горный разлом.
  — национальный лес.
  — национальный лес.
 Уосатч-Маунтин — парк штата.
  — метрополитенский район.